Onan – personaggio biblico
Onan – azienda produttrice di motori, Minneapolis, Stati Uniti d'America
Ōnan – cittadina giapponese della prefettura di Shimane